Bajo el nombre de I'm not in love puede encontrarse el título de una canción:

Original 

 I'm not in love: canción de la banda 10cc originalmente publicada en 1975 en el álbum the original soundtrack.

Versiones 

 I'm not in love: canción en  versiones españolas y francesas en 1975.
 I'm not in love: canción del saxofonista Richard Elliot publicada en su álbum Soul embrace lanzado en el 1992.
 I'm not in love: canción de Fun Lovin ' Criminals incluida en su álbum de caras b Mimosa en el año 1999.
 I'm not in love: canción  de la banda Olive publicada en su segundo disco Trickle en el año 2000.
 I'm not in love: canción de Tori Amos publicada en su séptimo álbum de estudio Strange little girls lanzado en el año 2001. 
 I'm not in love: canción de la cantante y actriz brasileña Marisa Orth grabada para su álbum debut Romance volume II en el 2010.
 I'm not in love: canción remix del grupo Rock Sugar publicada en el 2010
 I'm not in love: versión en portugués Somente o sol (Solo el sol).
 I'm not in love: canción de The Bb Band.
 I'm not in love: canción de Lazlo Bean.
 I'm not in love: canción de Brotherhood of men.
 I'm not in love: canción de Chip-notic.
 I'm not in love: canción de Richard Clayderman.
 I'm not in love: canción de F. R. David.
 I'm not in love: canción de Dee Dee Sharp.
 I'm not in love : canción de Mike Francis.
 I'm not in love: canción de Geb.el.
 I'm not in love: canción de Gloritone.
 I'm not in love: canción de Granddaddy.
 I'm not in love: canción de Amy Grant.
 I'm not in love : canción de Richie Havens.
 I'm not in love: canción de Denni Hines.
 I'm not in love: canción de Juice.
 I'm not in love: canción de Päivi Kautto-Niemi.
 I'm not in love: canción de Krisma.
 I'm not in love: canción de Queen Latifah.
 I'm not in love: canción de Johny Logan.
 I'm not in love: canción de John O'Mannion.
 I'm not in love: canción de Donny Osmond.
 I'm not in love: canción de Outreagous Cherry.
 I'm not in love: canción de Scherri Payne.
 I'm not in love: canción de Tex Perkins & His Ladyboyz
 I'm not in love: canción de The Pretenders.
 I'm not in love: canción de Red Red Meet.
 I'm not in love: canción de Ryohei.
 I'm not in love: canción de Rick Springfield.
 I'm not in love: canción de Chris Standring.
 I'm not in love: canción de Unfinished Thought.
 I'm not in love: canción de Stanley Turrentine.
 I'm not in love: canción de Rozz Williams.
 I'm not in love : canción de Will To Power.